Jorge Alor  (México, D. F., 1971) Emprendedor y precursor de la cultura digital en Latinoamérica. Actualmente es CEO de BNN, agencia de publicidad regional pionera en marketing digital, presidente de la mesa de agencias en la IAB, conferencista y columnista en Forbes.

Inicios 

Comenzó su carrera en el mundo editorial a los 19 años con revistas de tiraje local donde aprendió los principios del mundo editorial que lo llevarían después a fundar las revistas Sputnik Cultura Digital, Atomix Videojuegos y Sonika.

Sputnik 

En 1998 creó Sputnik la primera revista sobre cibercultura en español. La revista buscaba hablar del lado humano de la tecnología y de cómo la revolución digital cambiaría todos los aspectos de la vida humana. 

Los términos, conceptos y temas que se abordaron en la revista contribuyeron a la naciente definición mediática de lo que se conoce hoy en día como cultura digital. Muchas de las predicciones o tendencias que se marcaron en diferentes artículos de la revista, acabaron por ser realidades palpables diez años después.

Se publicaron 104 ediciones de la revista entre 1996 y 2010.

Por su estilo, temáticas e innovación Sputnik recibió varios premios, entre los que destacan: a! Premio Internacional de Diseño, Premio Quorum y el Premio de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana.

Atomix 
Fundó en 1999 junto con Óscar Akira Yasser Noriega, la primera revista videojuegos multiplataforma en México, y también cofundador de EGS Electronic Game Show.

Arroba 
La experiencia editorial de Sputnik llevó a Jorge a colaborar en Arroba (2000-2004), programa de radio sobre nuevas tecnologías y tendencias de la era digital que se transmitía por Radioactivo 98.5 FM.

El programa se convirtió en un medio esencial para todos los fanáticos y expertos del tema, ya que se conjuntó con la explosión de “.com” y la industria que surgía a su alrededor.

Sonika 
En 2001, Alor fundó la revista Sonika: empezó como una publicación enfocada en la música electrónica debido a una creciente tendencia del mercado hacia este género. 

Empezó como una publicación enfocada en la música electrónica. Pero, poco a poco, los comentarios de los lectores y la evolución de la industria la abrió para abordar géneros más sofisticados, hasta centrarse en la música indie. 

La revista, desde su diseño, retaba la manera convencional de hablar de música en México; como característica principal, todos los meses iba acompañada de un mini CD.

Manifest 
Con la creciente popularidad de la revista Sonika, Jorge Alor a crear Manifest. Un festival anual de música alternativa nacional e internacional y uno de los primeros festivales de música al aire libre en México.

Manifest se celebró durante ocho ocasiones, en distintos escenarios, en las ciudades más importantes del país: Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara. Durante esos seis años, músicos internacionales como Ian Brown, The Kills, Delorean, The Faint, Pretty Girls Make Graves, Morning Runner, The Horrors, Yo La Tengo, The Rapture, Interpol y The Whitest Boy Alive se presentaron en el marco del festival.

BNN 

Fundada en 2008, la agencia BNN (Banana) es actualmente la segunda en el ranking de Merca 2.0 a nivel nacional  y Latinoamérica. BNN inició en el mundo de la publicidad con medios digitales y tecnológicos en un momento en el que las agencias digitales aún no eran consideradas la norma. 

Jorge se desempeña como CEO en BNN, ha liderado campañas y estrategias digitales para diferentes marcas de holdings como: Nestlé, Mondeléz, Mabe, Purina, OCESA, Bacardí, BMW, Grupo Lala, Novartis, Marca México, Roche, Heinz y Coppel entre otros:

Actualmente es Vice Presidente de la mesa de Agencias en la IAB (Interactive Advertising Bureau) de México.

Mundo Futuro - el principio del fin 
Actualmente conduce el podcast Mundo Futuro en donde se analizan y exploran tecnologías y tendencias que aceleran exponencialmente los cambios que vivimos. web

Premios y nominaciones

Enlaces externos 

 Atomix
 20 líderes del internet en Latinoamérica 
 Manifest, nominado a mejor festival en las Lunas del Auditorio
 12 mitos de la mercadotecnia, con la opinión de Jorge Alor 
 20 líderes del Internet en Latinoamérica 
 Arroba, en Radioactivo 98.5, especial de aniversario 
 Entrevista para el programa de TV "Fractal" de Televisa 
Publicidad en mundo data, artículo, Forbes (https://www.forbes.com.mx/publicidad-en-mundo-data-pediras-mas-anuncios/)
Reto, distinguir inteligencia humana de artificial, artículo, Forbes (https://www.forbes.com.mx/reto-distinguir-inteligencia-humana-de-artificial/)
La IA y el fin del gobierno como lo conocemos, artículo, Forbes (https://www.forbes.com.mx/la-ia-y-el-fin-del-gobierno-como-lo-conocemos/)

Editores de México
Mercadólogos
Mercadoténcnia Digital